Besse, Bessé oder Bèssè ist der Name mehrerer Orte:

 Besse (Edermünde), Ortsteil von Edermünde im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen
 Bèssè, Arrondissement im Département Collines, Benin

Gemeinden in Frankreich:
 Besse (Cantal) im Département Cantal
 Besse (Dordogne) im Département Dordogne
 Besse (Isère) im Département Isère
 Besse-et-Saint-Anastaise, auch: Besse-en-Chandesse im Département Puy-de-Dôme
 Bessé-sur-Braye im Département Sarthe
 Besse-sur-Issole im Département Var
 Bessé im Département Charente

sowie:
 Super Besse, Skigebiet in Frankreich

Besse ist der Familienname folgender Personen:
 Ariel Besse (1965–2022), französische Schauspielerin
 Arthur Besse, Pseudonym einer französischen Mathematikergruppe
 Eugène Besse (1881–1919), französischer Marathonläufer
 François Besse, französischer Krimineller
 Frederik Besse (* 1991), Schweizer Journalist und Hauptmann in der Schweizer Armee
 Gaspard de Besse (1757–1781), Anführer einer Straßenräuberbande in Südfrankreich
 Georges Besse (1927–1986), französischer Manager
 Grant Besse (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Guillaume Besse (* 1976), französischer Eishockeyspieler
 Jean-Martial Besse OSB (1861–1920), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Theologe
 Nicolas de Besse (1322–1369), französischer Kardinal
 Pierre de Besse (1567–1639), französischer römisch-katholischer Theologe und Prediger
 William Besse (* 1968), Schweizer Skirennläufer

Siehe auch:
 Baisse

ru:Бесс (Besse)